Euryleptidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Euryleptidae i ordningen Polycladida, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Euryleptidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Euryleptidae